W Polsce
 Gruszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice
 Gruszów – przysiółek wsi Janowice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik 
 Gruszów – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice 
 Gruszów – część wsi Jazowsko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Gruszów – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko 
 Gruszów – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 Gruszów – gromada

 Inne
 Gruszów – potok, doplyw Stradomki
 Gruszów (cz. Hrušov) – część miasta Ostrawy w kraju morawsko-śląskim, w Czechach
 Gruszów  – wieś w rejonie iwanickim

 Zobacz też
 Gruszów Mały, Gruszów Wielki